Ковзель — фамилия.

 Ковзель, Владимир Прохорович (1936—2008) —  советский оператор-постановщик.
 Ковзель, Игорь Владимирович (род. 1969) — российский государственный деятель, сын В. П. Ковзеля.